La balançoire est un jeu, mais La Balançoire peut correspondre à plusieurs œuvres dont :
 La Balançoire, un carton pour tapisserie réalisé par Francisco de Goya vers 1779 ;
 La Balançoire, une huile sur toile réalisée pour la promenade des ducs d'Osuna en 1786-1787 ;
 La Balançoire, un tableau réalisé par Auguste Renoir en 1876 ;
 La Balançoire, une pièce de théâtre en 1 acte de Dumanoir et de Lafargue, 1858.